Geal Chàrn (gälisch für Weißer Berg) ist der Name folgender Berge in Schottland:

 Geal-Chàrn (Ben Alder), 1132 Meter hoher Berg nördlich des Ben Alder
 Geal Chàrn (Beinn a’ Chlachair), 1049 Meter hoher Berg südlich von Loch Laggan
 Geal Chàrn (Monadh Liath), 926 Meter hoher Berg nördlich von Loch Laggan
 Geal Chàrn (Sgòr Gaoith), 920 Meter hoher Berg südlich von Aviemore
 Geal-Chàrn (Drumochter), 917 Meter hoher Berg östlich von Loch Ericht
 Geal Chàrn (Newtonmore), 889 Meter hoher Berg bei Newtonmore
 Geal Charn (Corrieyairack), 876 Meter hoher Berg östlich des Corrieyairack Pass
 Geal Chàrn (Dorback), 821 Meter hoher Berg östlich von Aviemore
 Geal Chàrn (Loch Arkaig), 804 Meter hoher Berg nördlich von Loch Arkaig
 Geal Chàrn (Schiehallion), 792 Meter hoher Berg westlich des Schiehallion